Карпино:

Белоруссия 
 Карпино — деревня в Россонском районе Витебской области.

Италия 
 Карпино — коммуна в регионе Апулия

Россия 
 Карпино — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Карпино — деревня в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
 Карпино — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Карпино — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Карпино — деревня в Себежском районе Псковской области.

Фамилия 
 Карпино Франческо — итальянский кардинал и ватиканский куриальный сановник